Timeout eller time out kan syfta på:

 Timeout (sport) – en taktisk paus i många olika sporter
 Timeout (uppehåll) – uppehåll i arbetslivet
 Timeout (datavetenskap) – en tid efter när program och kommunikationsprotokoll et cetera slutar vänta på svar
 Timeout (barnuppfostran) – ett barn placeras på en särskild plats under en kortare period
 Time out (TV-program) – ett tv-program på TV4
 Time Out (TV-serie) – svensk TV-serie från 1982
 Time Out (musikalbum) – ett musikalbum av Dave Brubeck Quartet från 1959

Se även
 Halvhalt – en stund för eftertanke